Un répertoire des métiers (RM) peut désigner :
 répertoire interminestériel des métiers de l'État (RIME)
 répertoire national des métiers (RNM)
 répertoire des métiers territoriaux (RMT)
 répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME)
 répertoire des métiers de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (REME)

Références